Xenofonte
Xenophon Zolotas

Outros
5986 Xenophon

Desambiguação